Žabovřesky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Žabovřesky, Gemeinde im České Budějovice
 Žabovřesky nad Ohří, Gemeinde im Okres Litoměřice
 Žabovřesky, Stadtteil von Brno, Okres Brno-město
 Žabovřesky, Ortsteil von Chlístov u Benešova, Okres Benešov
 Žabovřesky, Ansiedlung von Zbraslav, Prag